Karl-Heinz Götze oder Karl Heinz Götze ist der Name folgender Personen:

* Karl-Heinz Götze (Politiker) (1917–1976), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschaftsfunktionär
 Karl Heinz Götze (Germanist) (* 1947), deutscher Germanist